Wahlkreis 64 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 64
 Landtagswahlkreis 64